Barbara Hulanicka, z domu Sierakowska (1924–2012) – polska artystka plastyczka, projektantka tkanin artystycznych
 Barbara Hulanicki (ur. 1936) – projektantka mody, zdobyła sławę jako założycielka stylowego domu mody Biba